Murton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Murton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Murton – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Murton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)